Termenul „Amok” se poate referi la:

Amok o tulburare psihică care apare în cazuri extreme
Amok (Stephen King) un roman a lui Stephen King
Amok, un Album muzical al formației finlandeze Metal-Band Sentenced
Amok în limba ebraică însemnă înțelept, el a fost un preot biblic
Doctorul-Amoc de St.Zweig regia Al Hausvater.

Vezi și
DJ Amok (* 1981), producător nord-american de muzică-Techno
Listă de formații black metal